Armata del Mississippi – Unione
 Armata del Mississippi (confederazione)